Název Dvorce má více sídel:
 Dvorce (okres Bruntál), obec (bývalé město) v okrese Bruntál
 Dvorce (okres Jihlava), obec v okrese Jihlava
 Dvorce (Praha), lokalita městské části Praha 4
 Dvorce (Lysá nad Labem), část města Lysá nad Labem v okrese Nymburk
 Dvorce (Sedlec-Prčice), část města Sedlec-Prčice v okrese Příbram (dříve okrese Benešov)
 Dvorce (Stráž nad Nežárkou), část obce Stráž nad Nežárkou v okrese Jindřichův Hradec
 Dvorce (Jičín), část města Jičín v okrese Jičín
 Dvorce (Kyjov), část obce Kyjov v okrese Havlíčkův Brod
 Dvorce (Třeboň), část obce Třeboň
 Dvorce (Tučapy), část obce Tučapy v okrese Tábor
 Červené Dvorce, část města Sušice v okrese Klatovy
 Horní Dvorce, část obce Zahrádky v okrese Jindřichův Hradec
 Malé Dvorce, část obce Přimda v okrese Tachov
 Velké Dvorce, část obce Přimda v okrese Tachov
 Dolní Dvorce (Dyjice), část obce Dyjice v okrese Jihlava
 Dolní Dvorce (Kašperské Hory), část obce Kašperské Hory v okrese Klatovy
 Dvorce (Kežmarok), zaniklá obec na území bývalého vojenského újezdu Javorina
 Dvorce (Brežice), část občiny Brežice ve Slovinsku
 Dvorce (Saraj), část obce (občiny) Saraj v Severní Makedonii

Externí odkazy